Центральный райо́н  — один из четырёх районов города Оренбурга. Входит в состав Южного округа. 

Самый небольшой в округе по величине площади (88 км²)  район города.  Образован в 1975 году.

Занимает центральную часть города.

Население

Источники

Примечания 

Районы Оренбурга
Районы, образованные в 1975 году
Появились в 1975 году в России
1975 год в Оренбургской области